Pulcinella est le nom en italien de Polichinelle, un personnage de la Commedia dell'arte. 
 Pulcinella, un ballet d'Igor Stravinsky inspiré du personnage précédent. 
 Pulcinella, un film réalisé par Gaston Roudès et sorti en 1925.
 Pulcinella un personnage de fiction de l'univers des canards de Disney, éprise de Donald Duck. 
 Pulcinella est un ensemble de musique baroque fondé et dirigé par Ophélie Gaillard.